Gyo-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Gyo-dong, Miryang, stadsdel i Miryang, Södra Gyeongsang, 
 Gyo-dong, Jecheon, stadsdel i Jecheon, Norra Chungcheong, 
 Gyo-dong, Samcheok, stadsdel i Samcheok, Gangwon, 
 Gyo-dong, Sokcho, stadsdel i Sokcho, Gangwon, 
 Gyo-dong, Gangneung, stadsdel i Gangneung, Gangwon, 
 Gyo-dong, Chuncheon, stadsdel i Chuncheon, Gangwon,